Erfüllung bezeichnet
 in der Rechtswissenschaft das Erlöschen eines Schuldverhältnisses, siehe Erfüllung (Recht)
 in der Logik die Lösung einer gegebenen Satzfunktion, siehe Variable (Logik)
 im Finanzwesen wird der Anglizismus Settlement (Finanzwesen) benutzt
 das Erfüllungsrisiko
 umgangssprachlich den gesteuerten oder ungesteuerten Eintritt von Befriedigung im Hinblick auf ein begehrtes Ziel (Bedürfnis). Der Begriff wird im negativen Sinne auch beim Eintritt unerwünschter, befürchteter Ereignisse verwendet.